Сересо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 18,14 км². Население — 193 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса